Приямино — название населённых пунктов:

Населённые пункты 
 Приямино — сельский населённый пункт в Борисовском районе Минской области.
 Приямино — деревня в Крупском районе Минской области.

Железнодорожные станции 
 Приямино — станция в Борисовском районе Минской области.